Gretschnig ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gretschnig (* 1960), österreichischer Fußballspieler und -trainer